AXX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Angel Fire (Stati Uniti)